Араго́ — многозначный термин.

Фамилия 
 Араго, Жак Этьен Виктор (1790—1855) — французский драматург, писатель и путешественник.
 
 Араго, Этьен (1802—1892) — французский драматург, политик и журналист, мэр Парижа.

Топоним 
  () — пещеры на юге Франции, близ городов Тотавель и Перпиньян; место находки тотавельского человека и древнейшего в Европе человеческого зуба (560 тысяч лет).
 Араго () — кратер на Луне, в западной части моря Спокойствия, названный в честь Франсуа Араго.
 Араго () — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.
 Араго () — каталанское произношение названия испанского автономного сообщества Араго́н.